Данилова, Анастасия:
 Данилова, Анастасия Олеговна (род. 1970) — российская балерина.
 Данилова, Анастасия Петровна (1916—1993) — советский политический деятель.